Front Page News – ósmy album studyjny Wishbone Ash.

Lista utworów

Twórcy albumu 
 Martin Turner – gitara basowa, wokal
 Andy Powell – gitara, wokal
 Laurie Wisefield – gitara, wokal
 Steve Upton – perkusja

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 1977
Albumy Wishbone Ash